Guillaume d'Arschot Schoonhoven (1800-1876), Belgisch senator
 Guillaume d'Arschot Schoonhoven (1867-1935), Belgisch diplomaat, kleinzoon van bovenstaande